2-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу прошёл в 1993 году с участием 20 клубов.

Чемпионом впервые стал «Карабах» (Агдам), а серебряным и бронзовым призёрами во второй раз подряд оказались соответственно «Хазар» (Сумгаит) и «Туран» (Товуз).

Лучшим бомбардиром чемпионата с 16-ю забитыми мячами стал Самир Алекперов из «Нефтчи» (Баку).

Группа «А»

Группа «B»

1/2 финала 
 18 июля. «Карабах» — «Туран» — 1:0 д.в.
 27 июля. «Кяпаз» — «Хазар» — 0:0 д.в., 3:4 пен.

Матч за 3-е место 
«Туран» — «Кяпаз» — +:- (отказ)

Финал 
1 августа. «Карабах» — «Хазар» — 1:0

Ссылки 
 На сайте ПФЛ
 На сайте RSSSF
 На сайте WildStat

Азербайджан
Чемпионат Азербайджана по футболу
1993 год в Азербайджане